Igaci kan syfta på:

Brasilien 

 Igaci (kommun), Alagoas, 
 Igaci (ort), Alagoas,